

Chimica, fisica, scienze applicate
Tartaro – nome generico di sali dell'acido tartarico.
Tartaro delle botti – deposito che si ammassa nelle botti del vino o anche tartrato acido di potassio
Tartaro emetico – tartrato di potassio e antimonile

Geografia
 Tartaro-Canalbianco – canale dell'Italia settentrionale (Veneto)
 Tartaro (o Tartaro Fabrezza) – torrente dell'Italia settentrionale (Zona di Castel Goffredo)

Letteratura
Tartaro – uno degli dei primordiali nelle saghe di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ed Eroi dell'Olimpo dell'autore americano Rick Riordan

Medicina
Tartaro – deposito di sali calcarei dei denti

Mitologia
Tartaro – gli inferi, intesi come realtà sottostante alla terra (katachthònia), e il dio che li personifica nella religione e nella mitologia greca

Persone
Achille Tartaro (1936-2008) – critico letterario italiano nato a Napoli
Giuseppe Tartaro (1765 ca-) – cospiratore e missionario protestante italiano nato a Pietramala (l'attuale Cleto) in Calabria
Giovanni Giacomo Imperiale Tartaro – esponente della famiglia Imperiale

Storia
Tartaro – Appartenente alla popolazione dei tartari
Tartaro – antico nome della famiglia Imperiale

Pagine correlate
Tartar

Altri progetti